Gros-Morne – góra na Gwadelupie
 Gros-Morne – miasto w Haiti
 Gros-Morne – miasto na Martynice
 Gros-Morne – góra na Reunionie
 Gros-Morne – góra w Kanadzie
 Gros-Morne – park narodowy w Kanadzie